Километро Куарента и Сеис има више значења:

 Километро Куарента и Сеис (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Куарента и Сеис, Ел Занхеро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику